Cotton Plant ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Plant (Arkansas)
 Cotton Plant (Louisiana)
 Cotton Plant (Mississippi)
 Cotton Plant (Missouri)